Франко Де Педрина (, род. 27 января 1941 года) — итальянский гребец (академическая гребля), вице-чемпион Олимпийских игр 1964 года в составе четвёрки распашной с рулевым (единственная награда Италии в академической гребле на Олимпиаде в Токио). В 1964 году в том же экипаже также выиграл бронзу чемпионата Европы в Амстердаме.

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Италии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года